Мамо́ново, до 1947 года Хайлигенба́йль () — приграничный с Польшей город районного подчинения в Калининградской области Российской Федерации. Основан в 1301 году. С 2004 года является административным центром Мамоновского городского округа.

Население —  чел. ().

Этимология названия 

Слово Хайлигенбайль означает «Священная секира». Речь идёт о секире, которой, по преданию, были изрублены изображения языческих богов во время крестового похода против пруссов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 25 июля 1947 года за подписью Н. М. Шверника и А. Ф. Горкина, Хайлигенбайль был переименован в Мамоново, по фамилии погибшего в октябре 1944 года подполковника Николая Васильевича Мамонова, командира 331-го стрелкового полка, участвовавшего в штурме города, Герой Советского Союза (1945, посмертно).

География 
Город расположен недалеко от побережья Калининградского (Вислинского) залива Балтийского моря, в 48 км от Калининграда и примерно в 5 км от границы с Польшей, в непосредственной близости от места, где река Витушка впадает в реку Мамоновка. К югу от города расположен автомобильный пограничный переход «Мамоново — Гроново», а также недавно открытый переход «Мамоново II — Гжехотки» и железнодорожный «Мамоново — Бранево».

Климат 
Климат Мамоново переходный от умеренно-морского к умеренно континентальному с тёплой короткой зимой и прохладным летом. Вода в июле прогревается в среднем до +20,3 °С. Максимальная температура воды составляет +28,4 °С.

Температура воздуха в основной части города немного выше, чем по данным гидропоста.

История 

Хайлигенбайль был основан в 1301 году на месте деревянной прусской крепости под названием Хайлигенштадте («священный город»). Первое документальное подтверждение существования города относится к 1330 году.

В 1344 году название города было изменено на Хайлигенбайль (), однако окончание «beil» может исходить из старопрусского «Bil», что означает «деревня» или «замок». В 1349 году в городе была возведена церковь.

Монастырь августинцев, основанный в 1372 году, сгорел во время «Войны всадников» в 1520 году и не был восстановлен. Город приобрел монастырский колокол, а часть монастырской земли вопреки воле городского руководства епископ Георг фон Поленц продал горожанам под постройку сараев.

Госпиталь Санкт-Георгсхоф впервые упоминается под 1416 годом. В то время он располагался за пределами города. В 1563 году герцог Альбрехт перенес его в Хайлигенбайль, передав бывшие монастырские земли.

Городские пожары, уничтожившие множество зданий, произошли в 1463, 1519, 1677 годах. Пожар 1807 года разрушил 421 здание и 12 складов, опустошив центр города.

Более века Хайлигенбайль был гарнизонным городом. Старейший прусский полк, 4-й гренадерский, называвшийся также Финкенштейнским полком () и полком Фридриха Великого, дислоцировался здесь на протяжении 35 лет. Другие полки, как, например, 5-й гренадерский (Донаский) и 3-й гренадерский (герцога фон Гольштейн-Бек), расквартировывались в городе на существенно меньшее время. После «освободительной войны 1812 года» Хайлигенбайль не имел гарнизона до 1936 года.

В 1818 году в ходе административной реформы, осуществлённой в Восточной Пруссии, был образован  () в составе Кенигсбергского района (). С 1819 года в Хайлигенбайле размещена штаб-квартира округа (Landkreis).

В 1853 году через город прошла линия железной дороги Кенигсберг — Берлин.

С 1895 года в городе действовала фабрика Ostdeutschen Maschinenfabrik, производящая сельскохозяйственные машины и инструменты.

Помимо этого, важнейшего, предприятия в Хайлигенбайле имелись мельница, лесопилка, цементный завод, кирпичная фабрика, фабрика легких металлов, древообрабатывающая фабрика, типография и издательство городской газеты, сельскохозяйственная школа. Действующая с 1842 года Хайлигенбайльская окружная сберегательная касса была первой в Восточной Пруссии и её устав часто копировали другие округа.

В 1900 году в городе проживало 3800 человек, занимающихся, в частности, работой в текстильной и металлургической промышленности; в 1939 году население города составляло 12 100 жителей.

В 1930-е годы была построена железная дорога Хайлигенбайль — Цинтен — Розиттен — Прейсиш-Эйлау. Её строительство было спланировано ещё в 1913 году, однако помешала Первая мировая война и начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис, который особенно сильно затронул Германию. После прихода к власти национал-социалистов во главе с Адольфом Гитлером в 1933 году в стране начались реформы, направленные на восстановление экономики. 16 марта 1935 года Германия отказалась выполнять положения Версальского договора о демилитаризации и восстановила свой военный суверенитет. С этого же года началась милитаризация немецкой экономики. Когда в 1934 году новое правительство Рейха создало новый большой  с военным городком «Штаблак-Норд» близ Домтау/Грундфельда в рамках укрепления войск в Восточной Пруссии, то строительство железной дороги стало военной необходимостью. Оно началось летом 1934 года (после 1945 года линия была разобрана).

1945 год 
К началу 1945 году Хайлигенбайль являлся пристанищем для многочисленных беженцев и одновременно плацдармом германских войск. 

В январе 1945 года советские войска начали наступательную операцию в Восточной Пруссии. В феврале и марте 1945 года город стал ареной ожесточенных боёв между войсками советского 3-го Белорусского Фронта и немецкой 4-й Армии вермахта, защищавшей подступы к порту, из которого велась эвакуация по морю. В городе в  попала значительная часть 4-й немецкой армии.

Перегруппировав силы маршал А. М. Василевский решил вначале уничтожить группировку немецких войск, прижатую к заливу Фришес-Хафф, для чего прекратил наступление на Земландском полуострове и перенёс направление удара на Хайлигенбайль. Подготовка к ликвидации Хейльсбергской группировки немецких войск (остатки 19 дивизий) велась с 22 февраля по 12 марта 1945 года. Операция началась 13 марта 1945 года и проводилась силами 3-й (командующий — генерал-полковник Александр Васильевич Горбатов), 28-й (командующий — генерал-лейтенант Александр Александрович Лучинский) и 31-й армий (командующий — генерал-лейтенант Пётр Григорьевич Шафранов).

К 18 марта Хайлигенбайль был окончательно отрезан от Кёнигсберга. В результате советских бомбардировок 18 и 19 марта 1945 года, центральная и, соответственно, старая часть города были практически полностью уничтожены, а постоянные артобстрелы довершили разрушение. Последние эпизоды отчаянной борьбы за Хайлигенбайль разыгрались в ночь с 23 на 24 марта 1945 года, ночной атакой войск Советской Армии был взят последний рубеж обороны и 25 марта 1945 года город перешел в их руки. В ночь на 26 марта немецкие войска осуществили переправу раненых, больных и обмороженных солдат и офицеров 4-й армии на косу Фрише-Нерунг. Отход прикрывали добровольцы 102-й, 131-й, 170-й, 292-й дивизий и дивизии «Великая Германия».

В результате боев город был почти полностью уничтожен, вместе с готической приходской церковью XIV века и ратушей в стиле классицизма. Сгорели, или были разрушены машиностроительная и мебельная фабрики, газовый завод, трансформаторная подстанция, маслозавод. Лесопильный и самолёторемонтный заводы были демонтированы.

История города после 1945 года 

В 1947 году Хайлигенбайль был переименован в честь Героя Советского Союза подполковника Николая Мамонова (1919—1944), командовавшего 331-м стрелковым полком, участвовавшим в боях за этот город.

По Указу Президиума Верховного Совета РСФСР от 25 июля 1947 года населённый пункт Мамоново вошел в состав Ладушкинского района Калининградской области и до 1951 года имел статус поселка. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР 28 марта 1951 года Мамоново стало городом районного подчинения, находившимся в составе Ладушкинского района.

В ноябре 1945 года приказом Кёнигсбергской таможни организован таможенный пост. К июню 1946 года был восстановлен водопровод, работали мельница и магазин военторга. Позже были открыты больница, швейная и сапожная мастерские районного промкомбината, пункт областной конторы «Заготзерно». 30 октября 1946 года открылась Хайлигенбайльская семилетняя школа. В том же году начала функционировать изба-читальня, в 1947 году превратившаяся в библиотеку.

В ноябре 1946 года в Хайлигенбайле проживало 1608 человек, в том числе 751 немец. В сентябре 1946 года сюда прибыли переселенцы из Куйбышевской области, за ними — эшелоны из Горьковской, Тамбовской и Ростовской областей. В октябре 1947 года в Мамоново проживало 2948 человек, в том числе 950 человек немецкого населения. Возле Мамоново находился аэродром, на котором дислоцировались четыре авиаполка и батальон аэродромного обслуживания.

К концу 1947 года в черте населённого пункта Мамоново уже существовали рыболовецкий колхоз и моторно-рыболовная станция, началось строительство рыбзавода. Мамоновский рыбный завод, переименованный в 1953 году в Мамоновский рыбоконсервный комбинат (МРКК) Балтгосрыбтреста, начал работу с 1949 года.

Восстановленный после войны город находится немного северо-западнее своего довоенного расположения. К югу от города находится кладбище немецких солдат, погибших во время боев за город (4700 человек).

23 октября 1997 года постановлением Калининградской областной Думы № 75 из состава Багратионовского района было выделено муниципальное образование «Город Мамоново».

29 апреля 2004 года законом Калининградской области от № 395 муниципальное образование «Город Мамоново» наделено статусом городского округа (с 10 июля 2010 года — Мамоновский городской округ).

Население 

Национальный состав населения

 русские — 86,7 %
 белорусы — 3,8 %
 украинцы — 3,7 %
 немцы — 1,2 %

 армяне — 0,4 %
 татары — 0,4 %
 мордва — 0,4 %
 азербайджанцы — 0,3 %

 чуваши — 0,3 %
 литовцы — 0,3 %
 поляки — 0,3 %
 лезгины — 0,3 %
 остальные — 1,9 %

Транспорт 
В Мамоново расположена одноимённая железнодорожная станция Калининградской железной дороги. Эта станция относится к железнодорожной линии Калининград — Мамоново (польская граница).

В Мамоново расположен пограничный переход (железнодорожный и автотранспортный).

Экономика 
 Мамоновский рыбоконсервный комбинат — открыт в 1949
 Мамоновская рыбка — крупнейшее предприятие Калининградской области в сфере переработки рыбы и рыбной продукции. Официально зарегистрированный товарный знак с 2022 года, который повсеместно представлен на рыбном рынке Московской, Краснодарской и Калининградской области.

Туризм 
 Мамоновский городской музей — открыт в 2011. Директор — Шилов Дмитрий Адольфович. Сайт: http://www.mamonovomuseum.ru/

Памятники 

 Памятник шпротам — открыт в 2008.
 В городе похоронен Иван Максимович Удовиченко — советский лётчик, Герой Советского Союза.
 Храм Крещения Господня.
 Постановлением Правительства Калининградской области от 23 марта 2007 года №132 руины кирхи Святого Николая получили статус объекта культурного наследия регионального значения.

Города-побратимы 
  Прабуты, Польша

Примечания

Ссылки 

 Выпуск программы НТРК «Каскад» «Сделано в Калининграде» от 06.08.2013 г. — Знакомство с Калининградской областью (Мамоново)
 Официальный сайт Мамоновского городского музея
 Мамоново в энциклопедии «Мой город»
 Мамоново на Яндекс. Картах
 Официальный сайт муниципального образования «Мамоновский городской округ»
 Немецкий сайт

Города Калининградской области
Переименованные населённые пункты России
Бывшие города Германии
Бывшие районные центры Германии, перешедшие другим государствам
Бывшие немецкие города (Восточная Пруссия)
Населённые пункты Мамоновского городского округа